

Населені пункти

Села:
 Лучки — , Бешенковицький район
 Лучки — , Березинський район

Присілок:
 Лучки — , Сафоновський район

Село:
 Лучки — , Хорольський район

Села:
 Лучки —  Банськобистрицький край, округ Ж'яр-над-Гроном
 Лучки —  Кошицький край, округ Михайлівці
 Лучки —  Жилінський край, округ Ружомберок

Села:
 Лучки — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Лучки — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)
 Лучки — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Селища:
 Лучки — Сумська область, Роменська міська рада
 Лучки — Харківська область, Краснокутський район

Інше 
 Лучки — урочище в Україні, Черкаська область, Канівський район